W poniższym artykule znajdują się dane tabelaryczne niezbędne do implementacji algorytmu DES a także pomocne podczas jego kryptoanalizy.

Permutacja początkowa (IP) 

Permutacja początkowa przeprowadzana jest na wszystkich blokach danych przed pierwszym cyklem szyfrowania. Jej celem nie jest zwiększenie bezpieczeństwa szyfru lecz ułatwienie wprowadzania danych i szyfrogramu do układu.

Powyższą tabelę odczytujemy od lewej do prawej, z góry na dół. Permutowanie bitów wygląda następująco: na miejsce bitu pierwszego wstawiamy bit 58, na miejsce bitu drugiego wstawiamy bit 50. Analogicznie postępujemy z pozostałymi bitami.

Permutacja końcowa (IP-1) 

Permutacja końcowa wykonywana jest po ostatnim cyklu szyfrowania. Jest odwrotnością permutacji początkowej.

Permutacja rozszerzająca (E) 

Permutacja rozszerzająca stosowana jest podczas rozszerzania prawej połowy danych z 32 bitów do 48 bitów.

Permutacja klucza 1 (PC-1) 
Permutacja PC-1 jest stosowana do wybrania 56 z 64 bitów klucza, który jest później dzielony na dwie części w celu dokonania niezależnych cyklicznych przesunięć bitów.

Permutacja klucza 2 (PC-2) 
Permutacja PC-2 wybiera do szyfrowania 48 z 56 bitów klucza wygenerowanego dla danej rundy.

Permutacja P-bloku 

Permutacja w P-blokach wykonywana jest po przejściu danych przez S-bloki.

Struktura S-boksów 
Podczas szyfrowania w S-boksach ma miejsce operacja podstawiania: za każde sześć bitów wejściowych podstawiamy cztery bity wyjściowe. Jeżeli bity wejściowe oznaczymy kolejno a1, a2, a3, a4, a5, a6 to bity a1 oraz a6 tworzą 2-bitową liczbę określającą wiersz, natomiast bity a2, a3, a4 oraz a5 tworzą liczbę 4-bitową określającą kolumnę (zarówno kolumny jak i wiersze numerujemy od zera). Na przecięciu określonego w ten sposób wiersza i kolumny znajduje się liczba wyjściowa bloku. Przykładowo, jeżeli na wejście pierwszego S-boksa podamy następujący ciąg bitów: 101010 to liczbą wyjściową będzie 0110.

Przesunięcia klucza 
W każdej rundzie dokonywane jest cykliczne przesunięcie każdej połówki klucza o określoną liczbę bitów w lewo.

Bibliografia 
 

Szyfry blokowe
Listy związane z informatyką